Дискография южнокорейского рэпера и продюсера Зико состоит из одного студийного альбома, трёх мини-альбомов и множества синглов.

Помимо продюсирования собственных песен, Зико принял участие в создании песен для Block B, Bastarz и многих других артистов.

Большинство его песен показали хорошие результаты в корейских чартах. Самым успешным релизом оказался Any Song (2020). Это первая песня за 11 лет, которая продержалась на 1 месте в Melon в течение 8 недель. Any Song единственная песня за всю историю Gaon, продержавшаяся на 1 месте в недельном чарте в течение 7 раз. Также он побил рекорд в iChart по количеству Perfect All-Kill (274) (до этого последние два рекорда принадлежали песне Love Scenario группы IKON).

Студийный альбом 
Свой первый полноформатный альбом Зико выпустил в 2019 году. Альбом состоит из двух частей, которые были выпущены в цифровой версии 30 сентября и 8 ноября соответственно. Thinking был выпущен в физическом виде 8 ноября.

Мини-альбомы

Сингловые альбомы

Синглы

Как ведущий артист

Коллаборации

Как приглашенный артист

Саундтрек

Примечания 

Дискографии Республики Корея